Spiral har flere betydninger:
 Spiral (matematik) – en plan kurve, modsat skruelinje som er en rumkurve
 Spiral (prævention) – et svangerskabsforebyggende middel
 Spiral (sang) – det norske bidrag til Eurovision Song Contest 1964 (Sunget af Arne Bendiksen).
 Spiral (tv-serie) – fransk politi/drama – serie om drab, korruption og vold.
 Spiral (film fra 2014) – russisk spillefilm fra 2014 af Andrej Volgin

Se også
 Dialektikken – som rummer et "spiralt" udviklingsforløb bestående af cykliske gentagelser, der dog forandres over tid
 Fjeder – som snor sig "spiralt"